Tahan ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Tahan (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Daisy Tahan (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean-Pierre-Alexandre Tahan (1813–1892), französischer Kunsttischler
 Malba Tahan (1895–1974), brasilianischer Schriftsteller und Lehrer für Mathematik
 Maya Tahan (* 1999), israelische Tennisspielerin